Leśna kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ljasnaja (vattendrag i Belarus), Brests voblast, 
 Pravaja Ljasnaja, vattendrag,

Polen 

 Leśna Podlaska (kommunhuvudort), Lublins vojvodskap, Powiat bialski, 
 Leśna (vattendrag i Polen, Podlasiens vojvodskap), 
 Leśna (vattendrag i Polen, Schlesiens vojvodskap, lat 49,68, long 19,18), 
 Leśna, stad, 
 Leśna (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap, Powiat żywiecki), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar